Code 37 (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uitgezonden op VTM.
Code 37 (film), een Vlaamse film gebaseerd op de televisieserie.